Penman ist der Familienname von
 Andrew Penman, Musiker, siehe Salmonella Dub
Arthur Penman (1922–2008), britischer Geotechniker
 Chris Penman (* 1945), englischer Fußballspieler
 Howard L. Penman (1909–1984), englischer Physiker
 Jim Penman (1896–1976), schottischer Fußballspieler
 Matt Penman (* 1974), neuseeländischer Jazz-Bassist
 Sharon Kay Penman (* 1945), US-amerikanische Schriftstellerin
 Tom Penman (1887–1915), englischer Fußballspieler